Piki and Poko: Adventures in Starland es una animación en Flash creada en 1999 por Mondo Mini Shows hecha por Mark Ewent y David Cutler.

Un episodio de Piki y Poko titulado Taking The Dare! también apareció en la temporada 6 de la ganadora del Premio Emmy, la serie de PBS, Independent Lens. Existentes episodios fueron re-transmitido en Logo a partir de agosto de 2007.

Parcela 
Piki & Poko: Adventures in Starland tiene personajes como son arrastrados al mal por malvados dulces. Son necesarias para liberar a los DJs de celestes "El ama de casa" y Shaper.

Enlaces externos 
 Fan site

Animaciones en Flash